Dommel ist der Name von:
 Dommel (Fluss), Zufluss der Maas in Belgien und in den Niederlanden
 Dommel (Berg) (), Berg im Upland (Rothaargebirge), Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Dommeln, insbesondere Rohrdommel und Zwergdommel, kleine und gedrungene Reiherarten
 Dommel (Schiff), einstiges Jaguar-Klasse-Schnellboot der Bundesmarine
 des Architekten Wilhelm (Will) Dommel (1914–1988)